Nicolas-Jean Lefroid de Méreaux (1745-1797), compositeur français
 Max Méreaux  (1946-), compositeur et musicologue français